Casamance (rijeka), rijeka u Senegalu
 Casamance (pokrajina), pokrajina u Senegalu